Мике́ла По́нца (; родилась 12 февраля 1979 года в Больцано, Италия) — итальянская биатлонистка, бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете, неоднократный призёр этапов Кубка мира. В сезоне 2013/2014 на постолимпийском этапе в словенской Поклюке, в 35 лет завершила карьеру.

Общая информация 
Микела происходит из спортивной семьи: её дедушка — один из лучших итальянских лыжников 1930-х годов Винченцо Деметц, родители — Ульрика и Луиджи, были именитыми лыжниками. Начала свою карьеру Понца как лыжница, впоследствии перешла в биатлон.

Спортивная карьера 
В 1998-1999 годах она выигрывает национальный чемпионат среди юниоров и две награды юниорских чемпионатов мира. С сезона 1999/2000 стабильно выступает за основной состав сборной команды Италии по биатлону, становится сильнейшей биатлонисткой своей страны.

В 2003 году она впервые попадает на подиум соревнования этапа Кубка мира. Микела Понца выступала на трёх олимпиадах в Солт-Лейк-Сити, в Турине и в Ванкувере, причём в Турине в гонке преследования ей удалось занять пятое место.

Стрельба — главное преимущество Микелы. Лыжная подготовка — её слабое место, однако в контактной борьбе на финише Понца нередко выходила победителем. Являясь одним из лучших «снайперов» биатлона, в сезоне 2006/2007 Микела Понца ни разу не смогла попасть на подиум соревнований Кубка мира, однако добилась своего лучшего выступления в карьере на чемпионатах мира в личных гонках, показав 6-й результат в спринте и 8-й в гонке преследования.

В сезоне 2007/2008 итальянка впервые вошла в десятку сильнейших биатлонисток мира, выиграв 4 личных подиума на этапах Кубка мира и один в смешанной эстафете со сборной командой своей страны.

На чемпионате мира в Ханты-Мансийске в 2011 году в гонке с общего старта Микела Понца лидировала вместе с французской биатлонисткой Мари Дорен вплоть до последнего огневого рубежа, имея преимущество над соперницами. Однако, допустив 2 промаха, Микела лишилась медали, Дорен также допустила промах. В итоге, на финише француженка оказалась 7-й, а итальянка 11-й.

Микела является ведущей биатлонисткой своей страны и абсолютным лидером национальной команды уже более 10-ти лет. Однако в сезоне 2012/2013 Понца впервые за долгие годы не попадает в эстафетную команду своей страны на этапах Кубка мира и впервые не выступает в смешанной эстафете на чемпионате мира в Нове-Место. Зато на том же турнире она зарабатывает свою первую медаль чемпионата мира в карьере, заняв третье место вместе с командой в эстафете 4х6 км.

Понца регулярно участвует в национальном биатлонном первенстве и за всё время выиграла там более двух десятков гонок.

Сводная статистика в биатлоне

Сезоны кубка мира

Лучшие гонки в кубке мира

Эстафетные гонки за сборную

Выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 Профиль на сайте IBU 

 Микела Понца: «Я люблю фотографировать», Sports.ru

Биатлонисты Италии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Всемирных военных игр